Okręty US Navy o nazwie USS "Galatea":
 Pierwszy  został nabyty przez US Navy 31 lipca 1863. Wycofany ze służby 12 lipca 1865.
 Drugi  został nabyty przez US Navy 14 lipca 1917 i sprzedany 20 grudnia 1921.

Galatea